Runitsch () ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Pawlowitsch Runitsch (1780–1860), russischer Staatsmann
 Ossip Iwanowitsch Runitsch (1889–1947), russischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Pawel Stepanowitsch Runitsch (1747–1825), russischer Politiker, Senator und Gouverneur